Laguna Verde (plaats in Chili), een plaats in Chili
 Laguna Verde (meer in Chili), een zoutmeer in Chili
 Laguna Verde (El Salvador), een vulkaan met kratermeer in El Salvador
 Laguna Verde (Bolivia), een zoutmeer aan de voet van de vulkaan de Licancabur in Bolivia
 Laguna Verde (kerncentrale), een kerncentrale in Mexico
 Laguna Verde (Dominicaanse Republiek), een plaats in de Dominicaanse Republiek